Mali Izvor je lahko:
 Mali Izvor, Boljevac (Srbija)
 Mali Izvor, Zaječar (Srbija)